Sonic (personatge de Sega), personatge de videojocs 
 Sonic the Hedgehog (sèrie de videojocs), sèrie de videojocs protagonitzada pel personatge 
 Sonic the Hedgehog (videojoc), primer videojoc de la sèrie
 Sonic the Hedgehog (pel·lícula), pel·lícula del 2020 del videojoc